Badminton har funnits på det olympiska programmet sedan olympiska sommarspelen 1992. 50 olika nationer har varit med i de Olympiska badmintontävlingarna, och 19 har medverkat alla fyra åren. Tävlingarna styrs av Badminton World Federation.

Historia 
Vid de olympiska spelen 1992 i Barcelona spelades badminton för första gången i olympiska sammanhang. 4 grenar ägde rum: singelmatcher och dubbelmatcher för både män och kvinnor. Vid olympiska spelen fyra år senare i Atlanta spelades även matcher i mixed, där en man och en kvinna spelar tillsammans. Fyra medaljer delas ut i varje gren; förlorarna i semifinalerna behöver inte spela någon bronsmatch, utan båda får brons. Samma koncept har ägt rum vid olympiska sommarspelen 2000 och 2004.

Medaljtabell

Kvalifikation 
Badminton World Federations rankinglista används för att utse vilka spelare som får kvalificera sig till den olympiska turneringen. Till singelmatcherna väljs 29 spelare, men till dubbelmatcherna endast 19 par.

Den generella metoden för att välja ut tävlande är genom rankingen, men endast de 16 bästa väljs på detta sätt. Dock får varje nationell olympisk kommitté välja max tre tävlande. Varje NOC kan endast skicka två spelare därifrån upp till plats 64. Spelare eller par som är sämre än detta kan endast kvalificera sig då de är rankade som den bästa spelaren inom nationen.

Dessutom erhålls en plats inom singeltävlingarna från Tripartite Commission. Det regleras av minimal representation; varje kontinent måste ha minst en spelare/par. Detta blir den bästa spelaren/paret, om denne/dessa inte kvalificerar sig genom den normala processen. Värdnationen erhåller, såvida inte dessa redan är vunna, två platser för inhemska representanter: singelspelare eller par.

Tävlingen 
Den olympiska badmintonen är uppbyggd som en sudden death tournament. Den som först vinner tre set i en match vinner hela matchen.

Deltagande nationer 
Följande nationer har deltagit vid olympiska badmintontävlingar.

Externa länkar 
 International Olympic Committee - Badminton
 Badminton World Federation